Maria de Vasconcelos (Lisboa, 16 de Fevereiro de 1992) é uma actriz portuguesa.

Carreira
Estreou na televisão em 2005 na TVI, com a série O Clube das Chaves, onde desempenhava o papel de Anica, uma das protagonistas.

Em 2006, entrou na série Uma Família Normal, também da TVI.

Naturais de Lisboa
Atores do distrito de Lisboa